Carabelli ist der Familienname folgender Personen:

 Abelardo Carabelli (* 1960), argentinischer Fußballspieler
 Adolfo Carabelli (1893–1947), argentinischer Musiker, Pianist und Komponist
 Camilo Ugo Carabelli (* 1999), argentinischer Tennisspieler
 Francesco Carabelli (1737–1798), Schweizer Stuckateur
 Georg Carabelli (1787 oder 1788–1842), österreichischer Zahnarzt